Francia
 Isola Piana – isola presso capo Sperone nel comune di Bonifacio in Corsica, nelle bocche di Bonifacio

Italia
 Isola Piana – isola fra il promontorio di capo Falcone e l'Asinara, nel comune di Porto Torres, fra il mar di Sardegna e il golfo dell'Asinara
 Isola Piana – isola presso capo Caccia, comune di Alghero, nel mar di Sardegna
 Isola Piana – isola dell'arcipelago di La Maddalena, nel comune di La Maddalena in provincia di Sassari, nelle bocche di Bonifacio fra il golfo dell'Asinara e il mar Tirreno
 Isola Piana – isola dell'arcipelago del Sulcis, nel comune di Carloforte, fra il canale di Sardegna e il mar di Sardegna
 Isola Piana – isola del mar Tirreno appartenente al comune di Olbia

 Tunisia
 Isola Piana – isola situata nel prolungamento di Capo Sidi Ali El Mekki